Нові Ґолушовиці (, ) — село в Польщі, у гміні Ґлубчице Ґлубчицького повіту Опольського воєводства.

Примітки 

Села Ґлубчицького повіту